Галло () — традиционный романский идиом/язык/диалект, развившийся из народно-латинского языка на полуострове Бретань (Галлия). В современной Франции сохраняется преимущественно как язык регионального фольклора, хотя с 1982 г. ведётся его факультативное преподавание, в последнее время в Бретани появилось также много двуязычных и даже триязычных надписей (французский, бретонский и галло). Распадается на несколько поддиалектов и переходных говоров.

Генетическая классификация и хронология 
 индоевропейские языки
 италийские языки
 романские языки
 континентально-романские языки
 западно-романские языки
 галло-романские языки
 язык ойль
 галло

Характеристика 
Галло характеризуется большей приближённостью к живой народной речи, чем современный французский язык, а также сильным влиянием не только кельтского субстрата, но также и суперстрата, поскольку он развился на востоке полуострова Бретань в буферной зоне между континентальным романским ареалом и кельтско-бретонским анклавом на западе полуострова, куда, спасаясь от германских нашествий, прибывали кельты из Британии. Письменная форма галло построена на фонетическом принципе, широко используются диакритические знаки.

Примеры 
 галло: Naunnt или Nàntt: (фр. Nantes) (г. Нант)
 галло: Paeï de Nàntt: (фр. Pays de Nantes) (нантская область)

Образец текста на галло с обильной диакритикой 
— «Horniy, j’an soe horniy dou cou-la !»
— «Qhi qé n-i a corr, don ??!??»
— «Avizz ! n’an vennla corr unn vnaeü a pâssae, pa»
E yèll-si qé d’anségnae o son daï unn vouèliéy de gouéziaù qi taen a s’antt-pourgalae olmon la rabinn.
— «Maùsion ! Touaé smaenn de tan mézae q’la ét a bouzae l'óréy… sein faï qé j’haùpi la maereriy e châq faï ét la meim draènn qé j’ouaï: «véir véir, je sóm pour n’z an vni, yan yan j’alon n’z anchoui, sia sia terjou v’alaez n-n’yett dépouézónae… sonj tu ! N-i a pâ pu aùqhun a yett corr vneü a lvae dou naèi par iloe diq’astourr qé d’paï su mon jnouae, pa»
— «Grànt dizouz, fâlhit faezouz… ét d’domé châq faï, qhi q’tu vieü…»
— «Véir, mein bougré j’va, mai, lou derssae l’paï dssuï l’ziae èz adlaïzi-la, pa…ét pouein la gouézriy qi va mnae l’monde tout-cóm e dam ét pouein mai qi va m’jouqae olmon a faerr l’epaeürissâ ! Qhi faerr, don maùdit ?!!?»

Adlaïdd taet fléy dou cou-la, dam… Ett-latt, qi mnae unn eta ruy de la «Motte Fablet» su le grànt Renn, taet béin d’amein d’amouaé, pamein. Yan mein dam astourr-si, ét degrignouzz cóm unn biqh qi vaï le lou q’o taet… e par le faet, le lou taet puto dou cou-la unn bèrnn de gouéziaù qi n’avaen souein q’a bizoulhae son paù depéi unn gerouéy d’tan, de qa qi metae lèz pratiq a n’pouein chómae berouéy a bouae d’la goull aù-davàn de son eta-a-hann cóm de juss e d’béin antandeü. Dam, gernuch-a-gernaï, sti-la taet a s’dezacoursae…

«Je soe béin an peinn qhi q’il on q’i boueinn par iloe tout-cóm» q’o bernozi…

L’istouérr resti de meim e Adlaïdd taet tenàn a degrignae toutt sou e a faerr lèz pitiae pa' la, haùtt-ourr e bass-ourr, can q’c'ét q’unn siunn feü terouae atijéy béin atijéy su le paù a l’Hôtel-Dieu, l’opita qi se tiein a deüz qhulbutéy touaéz ancaléy dou catiae-li.

Einvànsion de savaïr dedd eyou q’ett-latt taet orinéy, mein. Ét raporr a unn cotisseürr de droll q’o feü souégnéy e duràn q’o feü la-lein pâ aùqhun ne ràncontri pouein né son non né son aderss.
Pâ aùqhun limero de suretéy sosia d’o yèll netou, pa pu. (…)

(Fabien Lécuyer. La souaètt dou bouaé-jouaerr)

Сравнительная лексика

См. также 
 Англо-нормандский язык

Культура Бретани
Галло-романские языки
Языки Франции
Языки и диалекты по алфавиту
Ойльские языки
История Франции